AFK peut faire référence :
  (en français, loin du clavier), une expression d'argot Internet ;
 au code de la gare d'Ashford International au Royaume-Uni ;
 au code ISO 639-3 désignant la langue papoue du nanubae.

cs:Seznam zkratek v online diskusích#A